Bosek ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Bosek-Kienast (1895–1983), österreichischer Schriftsteller und Lehrer
 Peter Bosek (* 1968), österreichischer Bankmanager